Tom Carroll, attore 
Tom Carroll, surfista australiano
Thomas Carroll, calciatore inglese